Dumtschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Andrejewitsch Dumtschew (* 1961), sowjetischer Ruderer
 Juri Eduardowitsch Dumtschew (1958–2016), sowjetischer Diskuswerfer und sowjetischer bzw. russischer Schauspieler